Старомусинский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Башкортостане.

 Старомусинский сельсовет Кармаскалинского района.

 Старомусинский сельсовет Чишминского района.